Oelrichs ist der Familienname folgender Personen:

 August von Oelrichs (1801–1868), preußischer Generalleutnant 
 Blanche Oelrichs (1890–1950), US-amerikanische Dichterin, Drehbuchautorin und Theaterschauspielerin
 Carl Jasper Oelrichs (1844–1923), deutscher Jurist und Politiker
 Georg Oelrichs (1754–1809), deutscher Jurist und Bremer Senator/Ratsherr
 Gerhard Oelrichs (1727–1789), deutscher Jurist 
 Hermann Oelrichs (1850–1906), US-amerikanischer Bankier und Reedereiunternehmer

 Karl Theodor Oelrichs (1804–1871), deutscher Jurist, Autor und Sportfunktionär in Bremen
 Peter Andresen Oelrichs (1781–1869), Kapitän und Wörterbuchautor 

Oelrichs bezeichnet als Ortsname:

 Oelrichs (South Dakota), Vereinigte Staaten